Hunyad – antico nome ungherese della città di Hunedoara
 Comitato di Hunyad – comitato del Regno d'Ungheria